Посёлок Ильинский:

Россия 
Алтайский край
 Ильинский — посёлок, Новичихинский район.
Брянская область
 Ильинский — посёлок, Суземский район.
Карелия
 Ильинский — посёлок сельского типа в Олонецком районе.
Курская область
 Ильинский — посёлок, Железногорский район.
Москва
 Ильинский — посёлок с собственной нумерацией домов в районе Северный, вблизи Новодачного шоссе и ТРЦ «РИО».
Московская область
 Ильинский — посёлок городского типа в Раменском городском округе.
Нижегородская область
 Ильинский — посёлок, Городецкий район.
Орловская область
 Ильинский — посёлок, Хотынецкий район.
Пермский край
 Ильинский — посёлок городского типа, административный центр Ильинского района.
Самарская область
 Ильинский — посёлок, Исаклинский район.
Сахалинская область
 Ильинский — посёлок городского типа в Томаринском районе.
Татарстан
 Ильинский — посёлок, Пестречинский район.

См. также 
 Ильинский (неоднозначность)